IK () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 557 амінокислот, а молекулярна маса — 65 602.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як ацетилювання. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Цитокіни